Сан Хуан Петлапа има више значења:

 Општина Сан Хуан Петлапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Петлапа (Сан Хуан Петлапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику